Пётр Латышев:
 Латышев, Пётр Васильевич (1882—1941) — горный инженер, сотрудник отдела технического контроля на Монетном дворе.
 Латышев, Пётр Матвеевич (1901—1961) — советский военный деятель, генерал-майор танковых войск.
 Латышев, Пётр Михайлович (1948—2008) — российский деятель органов внутренних дел, генерал-полковник милиции.